Смерте́льные зме́и () — род австралийских очень ядовитых змей, состоящий из 3—5 видов. Относятся к числу самых ядовитых змей на планете. Название переводится с греческого как «колючая змея».

Эти змеи, относящиеся к семейству аспидов, в процессе конвергентной эволюции приобрели черты гадюк, которые не водятся в Австралии. У смертельной змеи необычно широкая для аспида голова треугольной формы с выраженным шейным перехватом и вертикальные зрачки. Ноздри лежат сбоку и открываются посреди крупного щитка. Тело толстое и кургузое, обычно 50—90 см длиной; самки чуть крупнее самцов. Сильно суженный хвост оканчивается роговым шипом — видоизменённым щитком. Окраска сильно изменчива, от серой до коричневой, что отчасти зависит от цвета почвы и растительности в местности, где обитает змея; спина испещрена неправильными поперечными чёрными полосами; конец хвоста часто окрашен в чёрный и/или белый цвета.

Таксономия 
Существуют 3 основных вида смертельных змей (ещё два являются спорными):
 Acanthophis antarcticus или гадюкообразная смертельная змея,
 Acanthophis praelongus или ново-гвинейская смертельная змея,
 Acanthophis pyrrhus или пустынная смертельная змея.
В каждой отдельной части ареала обитает только один из видов смертельных змей. Acanthophis antarcticus широко распространена в Австралии; встречается на прибрежных островах, но не водится в центральных пустынях и в наиболее холодных частях юго-востока Австралии (Виктория, часть Нового Южного Уэльса, а также Тасмания). Водится и на Папуа — Новой Гвинее. Acanthophis praelongus водится на Новой Гвинее и в тропической части северной Австралии. Распространение Acanthophis pyrrhus ограничено засушливыми частями Австралии: штат Западная Австралия, юг Северной Территории и север Южной Австралии.

Образ жизни 
Смертельные змеи ведут наземный образ жизни. Они довольно широко распространены и не относятся к числу охраняемых видов. Излюбленным местом их обитания является малонаселённый буш, особенно холмы, поросшие злаками спинифекс и триодия, — эти змеи крайне чувствительны ко всем формам разрушения окружающей среды. На Новой Гвинее они чаще всего встречаются в муссонных и дождевых лесах и даже на кофейных плантациях. Все они ведут преимущественно ночной образ жизни и крайне скрытны; днём большую часть времени проводят, поджидая в засаде добычу или отдыхая. Неуклюжесть и сравнительная медлительность делает их лёгкой добычей для хищников, поэтому передвигаться они предпочитают под покровом ночи, причем, в основном, когда погода неустойчива и приближается холодный атмосферный фронт. Легче всего смертельных змей отыскать безлунной ночью, когда они переползают просёлочные дороги; как правило, это самцы, ищущие самок. В отличие от большинства австралийских змей, смертельные змеи не принимают отпугивающую позу, когда к ним приближаются, а лежат неподвижно, полагаясь на свою покровительственную окраску, или, на открытой местности, уползают. Большинство укусов происходит, когда на этих змей наступают; встречи с ними днём довольно редки. Смертельные змеи живородящи — в помёте в среднем 8 детёнышей; зрелость наступает на 2—3 году жизни.

Рацион смертельных змей включает земноводных, птиц, мелких млекопитающих и ящериц, и зависит от местообитания. Охотятся они из засады, при этом, свернувшись в форме подковы, тело прячут в траве и опавшей листве и используют как приманку для добычи свой хвост, который медленно и червеобразно извивают. Когда потенциальная добыча приближается, привлечённая движениями приманки, змея нападает и хватает её; скорость броска такова, что животное обычно не успевает даже коснуться извивающегося хвоста.

Яд смертельных змей крайне токсичен — от одной змеи получают достаточно яда, чтобы убить 2285 мышей. При укусе смертельная змея впрыскивает 70—100 мг яда (LD50 для мышей 0,4—0,5 мг/кг). Яд оказывает почти исключительно нейротоксическое воздействие и в 1,5 раза сильнее яда кобры (Naja naja). В отличие от укусов большинства австралийских аспидов симптомы отравления развиваются медленно, достигая максимума через 24—48 часов после укуса. Однако до разработки специальной сыворотки от укусов этих змей умирали в половине зарегистрированных случаев. Смертельная змея Acanthophis antarcticus занимает 10 место в мире по ядовитости среди наземных змей.

Помимо разрушения среды обитания (расчистка буша, выпас скота) ущерб численности смертельных змей наносят домашние и одичавшие животные (коты, лисы). Тысячи этих змей ежегодно погибают под колесами автомобилей. Сильный урон их популяции в Австралии нанесло также распространение жабы ага (Bufo marinus). Змеи, питающиеся этими жабами, умирают, поскольку не имеют защиты от их ядовитых кожных желез. Кроме того, молодь змей часто поедается этими жабами.

Ссылки 
 

Аспиды
Пресмыкающиеся Австралии и Океании
Пресмыкающиеся Австралии